То́мас Уо́ринг (; 12 октября 1906 — 20 декабря 1980), более известный как Том Уоринг () — английский футболист. Играл за сборную Англии.

Карьера 
Начал карьеру в «Транмир Роверс», где отыграл 2 сезона и показал очень высокую результативность, забив 23 мяча в 24 матчах. В 1928 году был куплен «Астон Виллой» за 4700 фунтов и провёл в ней большую часть своей карьеры. В первой же игре за новый клуб оформил хет-трик в матче против «Бирмингем Сити», который был соперником «Астон Виллы» по дерби. Продолжал демонстрировать очень высокую результативность, забив 159 мячей в 216 матчах, в том числе сделал 10 хет-триков. В сезоне 1930/31 стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 49 мячей. Также стал лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в следующем сезоне, забив 30 мячей. Занимает 6-е место по забитым мячам за всю историю клуба. Один из лучших нападающих за всю историю «Астон Виллы». В ноябре 1935 года перешёл в «Барнсли». В 1936 году второй раз за свою карьеру стал выступать за «Транмир Роверс». Сыграл пять матчей за сборную Англии, забив четыре мяча.

Достижения 
 Второе место чемпионата Англии (2): 1930/31, 1932/33
 Лучший бомбардир чемпионата Англии: 1930/1931
 Рекордсмен «Астон Виллы» по количеству голов в сезоне: 50 голов
 Рекордсмен «Астон Виллы» по количеству голов в сезоне лиги: 49 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли» (1891)
Игроки ФК «Бат Сити»
Игроки ФК «Нью-Брайтон»